Тура́ е посьолок в Красноярски край, Русия, административен център на Евенкски район. До 1 януари 2007 година е административен център на Евенкски автономен окръг, когато е преобразуван в Евенкски район. Населението му към 2016 г. е 5526 души.

Селището е разположено при вливането в река Долна Тунгуска на нейния десен приток Кочечум. Температурите варират от +38 °C до –60 °C. Поради ниските зимни температури е широко разпространен вечният мраз, достигащ 50 – 200 метра дълбочина. Районът попада в зоната на гористата тайга.

Основана е на събрание на местното население от 5 март 1924 година, става център на национална волост. Има статут на селище от градски тип от 1938 година до 21 април 2011 г.

Тура има речно пристанище на р. Долна Тунгуска и 2 летища – в центъра на селището (за местни съобщения) и на 13 километра източно (за далечни превози). Обслужва се от 5 оператора на мобилна телефония.

Има регионален музей. Летището и самата Тура са художествено изобразени в съветския филм „Корабът на пришълците“ („Корабль пришельцев“) от 1985 г., макар че снимките са правени в гр. Канск.

Население 
Населението е представено основно от руснаци, евенки и якути. То достига връх през 1989 г. – 7686 души.

Климат 
Климатът в Тура е континентален субарктичен. Характерни са големи годишни температурни амплитуди. Зимата е дълга и много студена, а лятото, макар и кратко, може да бъде горещо. Средната годишна температура е −8,4 °C.

Източници

Външни препратки 
 Сайт на Евенкски район
 История на Тура 

Села в Красноярски край